Onga, város Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci járásában
Onga, település Japánban, Fukuoka prefektúrában
Onga, Karélia folyója